Ка́рло Яи́р Ко́стли Моли́на (; род. 18 июля 1982, Сан-Педро-Сула, Гондурас) — гондурасский футболист, нападающий клуба «Платенсе». Участник чемпионата мира 2014 года.

Карло — сын известного гондурасского футболиста, участника Чемпионата мира 1982 года Энтони Костли. Когда ему было 14, родители развелись и мать вышла за мексиканца, поэтому Карло пришлось переехать в Мехико. Он на молодёжном уровне выступал за мексиканские клубы «Селая», «Атлас», «Монаркас Морелия» и УНАМ Пумас.

Клубная карьера 
После возвращения на родину Костли начал довольно успешную карьеру в клубе «Платенсе». В 2003 году он дебютировал за команду в чемпионате Гондураса. В сезоне Апертуры 2006/2007 Карло стал лучшим бомбардиром первенства. После этого им заинтересовались английский клубы, но он предпочёл попробовать свои силы в польской Экстраклассе. В 2007 году Костли подписал соглашение с командой «Белхатув». В 2009 году на правах аренды он перешёл в английский «Бирмингем Сити». 7 февраля в матче против Бернли он дебютировал в Чемпионшипе. В Англии Карло провёл всего 8 встреч и вернулся в Польшу.

В начале 2010 года Костли подписал контракт на 3,5 года с румынским «Васлуем». 21 февраля в матче против «Газ Метана» он дебютировал в чемпионате Румынии. 18 марта в поединке против «Политехники» Карло забил первый гол за новый клуб. В мае он получил травму и долго восстанавливался.

После того, как травма была залечена, в начале 2011 года Карло перешёл в мексиканский «Атлас». 30 января в матче против «Америки» он дебютировал в мексиканской Примере. 3 апреля в поединке против «Эстудиантес Текос» Костли забил свой первый гол за «Атлас». Летом того же года Карло на правах аренды перешёл в американский «Хьюстон Динамо». 6 августа в матче против «Филадельфия Юнион» он дебютировал в MLS. 23 октября в поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» Карло забил свой первый гол за новую команду. В 2012 году Костли провёл сезон за греческую «Верию», а затем уехал в Китай, где в 12 встречах за «Гуйчжоу Чжичэн Торо» забил 9 мячей.

В начале 2014 года он вернулся на родину, заключив соглашение с «Реал Эспанья» из своего родного города. 19 января в матче против «Депортес Савио» Костли дебютировал за новую команду. 30 января в поединке против «Виды» Карло забил свой первый гол за «Реал Эспанья». Летом того же года Костли перешёл в турецкий «Газиантепспор». 14 сентября в матче против «Кайсери Эрджиесспор» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

В начале 2016 года Карло вновь вернулся на родину, подписав контракт со столичной «Олимпией». 31 января в матче против «Марафона» он дебютировал за новую команду. 14 февраля в поединке против «Виды» Костли забил первый гол за «Олимпию».

Международная карьера 
2 июня 2007 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго Карло дебютировал за национальную команду, в этой встрече он забил свой первый гол. В том же году Костли был включен в заявку сборной Гондураса на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Панамы, Мексики, Кубы и Гваделупы. В поединках против мексиканцев и панамцев он забил три гола.

В 2009 году Костли во второй раз получил возможность выступить на Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Гаити, Канады, Гренады и дважды США. Костли отметился двумя забитыми голами во встречах против представителей Гаити и Гренады.

В отборочном цикле к чемпионату мира 2010 года в ЮАР Карло забил 6 мячей и во многом благодаря этом Гондурас впервые за много лет попал в финальную часть. Перед самым турниром Костли получил травму и не смог принять участия в мундиале.

В 2011 году он в третий раз был включен в заявку сборной на участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Коста-Рики, Ямайки, Гренады и Гватемалы. Во встречах против Греанды Карло сделал хет-трик.

В 2013 году благодаря 7 забитым мячам Костли сборная Гондураса второй раз подряд получила право выступить в финальной части чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Голы за сборную Гондураса

Достижения 
Индивидуальные

 Лучший бомбрадир Чемпионат Гондураса по футболу — Апертура 2006/2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль игрока на RomanianSoccer

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Платенсе» Пуэрто-Кортес
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Васлуй»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Гуйчжоу Хэнфэн»
Игроки ФК «Реал Эспанья» Сан-Педро-Сула
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Марафон»